Attaf ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Attaf (* 1953), algerischer Politiker
 Safouane Attaf (* 1984), marokkanischer Judoka